Glyptocephalus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Gottsche, 1835. Glyptocephalus ingår i familjen flundrefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Flundrefiskar
Glyptocephalus